Tibor Balog (verdediger), een Hongaarse voetballer die als verdediger voor onder andere RFC Seraing en Sint-Truidense VV speelde.
 Tibor Balog (middenvelder), een Hongaarse voetballer die als middenvelder voor onder andere MTK Hungária FC en Sporting Charleroi speelde.